Kody ISO 3166-2 dla 18 prowincji Angoli.

Kod składa się z dwu części:
 liter AO oznaczających Angolę według ISO 3166-1
 oraz trzech liter identyfikujących kolejne prowincje np. -BGO

Aktualne kody

Zobacz też 
 ISO 3166-1

Przypisy 

2:AO